Kōdōkan ist der Name verschiedener Bildungseinrichtungen in Japan:

 das Kōdōkan (), die älteste Jūdō-Schule der Welt, siehe Kōdōkan (Jūdō).
 das Kōdōkan (), eine Han-Schule zur Ausbildung von Samurai, u. a.  
 Kōdōkan (Hirosaki)  in Hirosaki,  (Präfektur Aomori),
 Kōdōkan (Mito) in Mito, (Präfektur Ibaraki),
 Kōdōkan (Saga) in Saga, (Präfektur Saga).